Sorbey (Meuse)
 Sorbey (Mosela)